Елан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Елан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Сен-Елан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.